Brandstäter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Brandstäter (1815–1883), deutscher Philologe
 Hagen Brandstäter (* 1958), deutscher Betriebswirt, Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant des Rundfunk Berlin-Brandenburg

Siehe auch:
 Brandstätter